Мина, експлозивно средство
 Општина Мина (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мина (Мина, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мина (Саудијска Арабија), град у провинцији Мека у КСА
 Мина (Бијела), насеље у округу Бијела у региону Пијемонт у Италији
 Мајна (Невада), насељено место у савезној држави Невада у САД
 Мина (име), српско и бошњачко женско име